Нюрбá (руски: Нюрба; якутски: Ньурба) е град в Якутия, Русия. Разположен е на река Вилюй. Административен център е на Нюрбински район. Населението му към 2016 г. е 9918 души.

История 
Първото селище възниква към средата на 18 век. Официално Нюрба е основан през 1930 г. Получава статут на селище от градски тип през 1958 г., а през 1997 г. вече е град.

По съветско време селището играе ролята на център за усвояване на диамантените находища в Якутия.

Население

Климат

Икономика 
Основната промишленост на града е свързана с обработката на диаманти и с осигуряването на продоволствия за добива на диаманти в близките мини. Развито е и селското стопанство. Градът разполага с летище и речно пристанище.

Източници 

Градове в Якутия